Wandle River kan syfta på följande platser:

Australien 

 Wandle River (vattendrag i Australien), Tasmanien,

Se även
 River Wandle

Robotskapade Australienförgreningar